Elara (mythologie), een geliefde van Zeus ook de moeder van de reus Tityus
Elara (maan), een maan van Jupiter